Scar (Disney), de slechterik in de film De Leeuwenkoning
 Scar (film), horror/thriller met Angela Bettis
 Het Engelse woord voor litteken, zie litteken (lichaam)
 Scar (album), een studioalbum van Joe Henry
 Scar (lied), een lied van Missy Higgins
 Scar (plaats), een plaats op het eiland Sanday

Zie ook 
 Scars (doorverwijspagina)
Scar Tissue, single van de rockformatie Red Hot Chili Peppers
FN SCAR, automatisch geweer van de Belgische wapenproducent FN